Trionfetti ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardino Trionfetti (1803–1884), sizilianischer Ordensgeistlicher, Generalminister der Franziskaner und Bischof 
 Giovanni Battista Trionfetti (1656–1708), italienischer Arzt und Botaniker, siehe Giovanni Battista Triumfetti